Etlas ist der Name folgender Orte:

 Etlas (Gemeinde Arbesbach), Ortschaft in Niederösterreich
 Etlas (Gemeinde Groß Gerungs), Ortschaft in Niederösterreich